Galeotti ima više značenja:
 Galeotti, Pesaro-Urbino
 Galeotti, Teramo